

Ver também
Processamento é onde os dados de entrada serão processado para obtenção de um determinado resultado.
 Processo

Ciência da computação
Tecnologia da informação